Probst (historische Schreibvariante zu Propst) steht für:
 Propst, kirchliches Amt
 Probst (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Zirkus Probst, deutscher Zirkus
 Probst (Gemeinde Murau), Ort bei Murau, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Proebst
 Propst (Familienname)
 Hubprobst (auch Hubmeister, grundherrschaftlicher Verwalter)
 Probst-Bündel, Nervenfaserbündel